El término Pulgarcito puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Pulgarcito, un cuento de hadas;
 a Pulgarcito, un personaje del cuento popular infantil de los hermanos Grimm;
 a Pulgarcito, un personaje del cuento popular infantil de Charles Perrault;
 a Pulgarcito, una clásica revista de historietas española;
 a Pulgarcito, un personaje de historieta creado por Jan;
 a Pulgarcito, alias del actor de cine mexicano cuyo nombre verdadero es Cesáreo Quezadas;
 a Pulgarcito'', una película mexicana de 1957, protagonizada por Cesáreo Quezadas.